

Гафвей — місто, штат Орегон
 Гафвей — селище, штат Міссурі
 Гафвей — переписна місцевість, штат Меріленд